Frankrijk:
Feldkirch (Haut-Rhin)

Oostenrijk:
Feldkirch (district)
Feldkirch (stad)